

Persone

Artisti 
 Barbara Manning (1964) – musicista e cantautrice statunitense
 Bruce Manning (1902-1965) – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Irene Manning (1912-2004) – attrice e cantante statunitense
 Frankie Manning (1914-2009) – ballerino statunitense
 Jack Manning (1920-1986) – fumettista e animatore statunitense
 Brett Manning (1966) – cantante e insegnante di canto statunitense
 Taryn Manning (1978) – cantautrice, attrice e stilista statunitense

Sportivi 
 Gwyn Manning (1915-2003) – calciatore britannico
 Ed Manning (1944-2011) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Guy Manning (1944) – cestista statunitense
 Madeline Manning (1948) – atleta statunitense
 Archie Manning (1949) – giocatore di football americano statunitense
 Danny Manning – (1966) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Sharon Manning (1969) – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Rich Manning (1970) – cestista statunitense
 Paul Manning (1974) – ciclista britannico
 Peyton Manning (1976) – giocatore di football americano statunitense
 Ricky Manning (1980) – giocatore di football americano statunitense
 Eli Manning (1981) – giocatore di football americano statunitense
 Terrell Manning (1990) – giocatore di football americano statunitense

Altre attività 
 Henry Edward Manning (1808-1892) – cardinale e arcivescovo britannico
 Marie Manning (1821-1849) – criminale svizzera
 Charles Manning Child (1869-1954) – biologo statunitense
 Leah Manning (1886-1977) – educatrice e politica britannica
 Olivia Manning (1908-1980) – scrittrice britannica
 Timothy Manning (1909-1989) – cardinale e arcivescovo irlandese
 Brian G. W. Manning (1926-2011) – astronomo britannico
 Patrick Manning (1946-2016) – politico e geologo trinidadiano
 Chelsea Manning (1987) – militare e attivista statunitense

Geografia

Australia 
 Manning – quartiere della città di South Perth (Australia Occidentale)
 Manning – fiume del Nuovo Galles del Sud

Austria 
 Manning – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)

Canada 
 Manning – città nella divisione No. 17 (Alberta)
 Parco provinciale E. C. Manning o Parco Manning – parco nei distretti di Fraser Valley e di Okanagan-Similkameen (Columbia Britannica)

Stati Uniti d'America 
 Manning – città nella contea di Clarendon (Carolina del Sud)
 Manning – census-designated place nella contea di Dunn (Dakota del Nord)
 Manning – città nella contea di Carroll (Iowa)

Altro 
 3698 Manning – asteroide della fascia principale
 Pol Manning – personaggio dei fumetti DC Comics
Coefficiente di Strickler-Manning – parametro idraulico

Pagine correlate 
Guy Manning – pagina di disambiguazione